Кокс може да се отнася за:
 Кокс, гориво на въглеродна основа

 Хора
 Алан Кокс (р. 1968), английски програмист
 Карл Кокс (р. 1962), английски диджей
 Карла Кокс (р. 1984), чешка порно актриса
 Кортни Кокс (р. 1964), американска филмова актриса
 Лионел Кокс (р. 1981), белгийски състезател по спортна стрелба
 Самюъл Кокс (1824-1889), американски политик